Красносельская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и Российской Федерации:

 Красносельская волость (Вилейский уезд) — в составе Виленской губернии
 Красносельская волость (Гороховецкий уезд) — в составе Владимирской губернии
 Красносельская волость (Житомирский уезд) — в составе Волынской губернии
 Красносельская волость (Боровский уезд) — в составе Калужской губернии
 Красносельская волость (Ковенский уезд) — в составе Ковенской губернии
 Красносельская волость (Костромской уезд) — в составе Костромской губернии
 Красносельская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Красносельская волость (Трубчевский уезд) — в составе Орловской губернии
 Красносельская волость (Цасркосельский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Красносельская волость (Ставропольская губерния) - в составе Ставропольской губернии
 Красносельская волость (Александрийский уезд) — в составе Херсонской губернии
 Красносельская волость (Ярославский уезд) — в составе Ярославской губернии
 Красносельская волость (Выборгский район) — бывшая административно-территориальная единица в Ленинградской области, Выборгский район